Генна́дий Фили́ппов: Филиппов, Геннадий Алексеевич (род. 1932) — советский и российский учёный, доктор технических наук, академик РАН, профессор МЭИ.
 Филиппов, Геннадий Фёдорович (1927—1997) — советский рабочий в Московской области, Герой Социалистического Труда (1971).
 Филиппов, Геннадий Флегонтович (1910—1952) — советский режиссёр, художник-постановщик и художник-мультипликатор.